Příjmení Netušil nosí více významných osobností:

 František Jaroslav Netušil (1890–1927) – český lékař a demograf
 Milada Netušilová (1911–?) – československá politička, poslankyně
 Miloslav Netušil (* 1946) – československý reprezentant ve sportovní gymnastice
 Petr Netušil – český kanoista
 Václav Netušil (1909–1981) – český překladatel, pedagog a spisovatel

Česká příjmení